Титовский — неоднозначный термин.

Топоним 
 Титовский — хутор в Алексеевском районе Волгоградской области России.
 Титовский бор — урочище на окраине г. Шебекино Белгородской области.

Персоналии 
 Титовский, Алексей Леонидович (1981) — мэр Салехарда.
 Титовский, Роман Митрофанович (1907—1976) — участник Великой Отечественной войны.